Marzęcin – osiedle administracyjne Zielonej Góry
 Marzęcin – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów
 Marzęcin – nieistniejąca wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Kłodawa